Jonathan Landry, dit Jon Landry, (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur issu des rangs universitaires américain, il commença sa carrière professionnelle au terme de la saison 2005-2006 alors qu'il se joignit aux Pirates de Portland de la Ligue américaine de hockey pour deux parties. La saison suivante, il joint les rangs des Sundogs de l'Arizona mais joua aussi deux parties dans l'ECHL. En 2007-2008, toujours avec les Sundogs, il aida son équipe à remporter le championnat de la Ligue centrale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Polar Bears du Bowdoin College ||NCAA III ||23 ||11 ||14 ||25 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Polar Bears du Bowdoin College ||NCAA III ||24 ||13 ||20 ||33 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Polar Bears du Bowdoin College ||NCAA III ||24 ||11 ||14 ||25 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Polar Bears du Bowdoin College ||NCAA III ||27 ||16 ||22 ||38 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Pirates de Portland ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||41 ||7 ||7 ||14 ||41 ||14 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2006-2007 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||60 ||9 ||33 ||42 ||70 ||17 ||3 ||6 ||9 ||14
|-
|2008-2009 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||64 ||11 ||31 ||42 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||38 ||9 ||22 ||31 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Kölner Haie ||DEL ||9 ||0 ||2 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Braehead Clan ||EIHL ||54 ||18 ||40 ||58 ||67 ||2 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
| 2011-2012 || Eagles du Colorado || ECHL || 35|| 12|| 18|| 30|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 34|| 2|| 18|| 20|| 27|| 2||0 || 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 72|| 8|| 25|| 33|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH ||50 ||0 ||18 || 18||32 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 64 || 3 || 11 || 14 || 38 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 47 || 7 || 19 || 26 || 38 || 2 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 53 || 4 || 14 || 18 || 28 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels
2008 : remporte la Coupe du Président Ray Miron de la Ligue centrale de hockey avec les Sundogs de l'Arizona.

Notes et références 

Naissance en mai 1983
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Braehead Clan
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Champion de la coupe du président Ray-Miron
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)